Redenção (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Redenção (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Redenção (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará